MNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mountain Valley (Australia)
 mnv – codice ISO 639-3 della lingua rennell-bellona